Macon puede referirse a:
 Diversas localidades de Estados Unidos:
 Macon (Georgia)
 Macon (Illinois)
 Macon (Misisipi)
 Macon (Misuri)
 Macon (Carolina del Norte)
 Macon (Bélgica)
 Mâcon, Francia
 Cerro Macón en Argentina
 El comediógrafo griego Macón